Live In São Paulo е концертен албум на Sepultura издаден от SPV Records през 2005 година. Записан е на живо в Сао Паоло, Бразилия на 3 април 2005 година.

Състав 
 Дерик Грийн – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Пауло Джуниър – бас
 Андреас Кисер – китара, бек вокали

Песни

Диск 1

Диск 2

Външни препратки 
 Официална страница 

Музикални албуми от 2005 година
Албуми на Сепултура